Анока има више значења:
 Округ Анока (Минесота)
 Анока (Минесота)
 Анока (Небраска)